Se også 961 (tal)

Begivenheder

Født  
 Sigmundur Brestisson, færøsk vikingehøvding (død 1005)

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
61
Artikler om enkelte år